Centura este un sinonim apropiat al termenului vestimentar Curea.

Termenul de centură se mai poate referi la:

În astronomie
 Centură de asteroizi
 Centură fotonică
 Centura lui Orion
 Centura Kuiper
 Centura de radiații Van Allen

În știință
 Centură de lestare
 Centura scapulară
 Centură orogenică

În geografie
 Centură de ocolire
 Șoseaua de centură a Brașovului
 Șoseaua de centură a Timișoarei
 Centura de foc a Pacificului
 Linia de Centură (stație de metrou)

Alte domenii
 Centură de siguranță
 (în construcții) grindă din beton sau lemn, rezemată în toată lungimea ei pe zidurile clădiri, cu scopul de a asigura legătura generală a zidului.